Ruhrtalbahn steht für:

 Obere Ruhrtalbahn, eine Eisenbahnstrecke von Hagen nach Warburg
 RuhrtalBahn, eine Museumseisenbahngesellschaft
 Ruhrtalbahn, eine Eisenbahnstrecke von Düsseldorf über Essen nach Hagen
 Untere Ruhrtalbahn, eine Eisenbahnstrecke von Essen-Kettwig nach Mülheim-Styrum
 Ruhrtal-Bahn (Hengsen), eine ehemalige Grasbahnrennstrecke im Holzwickeder Ortsteil Hengsen

Siehe auch:
 Rurtalbahn